ars vivendi oder Ars Vivendi steht für:

 ars vivendi, siehe Lebenskunst
 ars vivendi Verlag, deutscher Verlag
 Ars Vivendi, Fernseh-Magazin von TV.Berlin